Terrasse : élément d'architecture
 Terrasse : élément des armoiries, voir la liste des meubles héraldiques
 Terrasse alluviale : terme de géologie
 c'est aussi le nom donné à certains terrils

Lieux 

 Terrasse-Vaudreuil :  municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges au Québec (Canada)
 Terrasse des éléphants : Angkor au Cambodge
 Terrasse du Roi lépreux : Angkor au Cambodge
 Les Terrasses, un quartier de la ville de Liège (Belgique)
 Les Terrasses des Minimes, l'un des coteaux de la Citadelle à Liège
 Le château des Terrasses, à  Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (Auvergne-Rhôle-Alpes, France).

Personnalités 
 Pascal Terrasse : homme politique français
 Claude Terrasse : compositeur d'opérettes français (1867-1923)
 Antoine Terrasse : historien d'art, petit-fils de Claude (1928-2013)
 Jean-Claude Terrasse (né en 1945) : footballeur français

Voir aussi 
 Culture en terrasses : agriculture
 Les Terrasses,  film de Merzak Allouache (2013)